Теренозек () — село, административный центр Сырдарьинского района Кызылординской области Казахстана. Административный центр и единственный населённый пункт Теренозекского сельского округа. Код КАТО — 434830100.

Село расположено в 50 км к северо-западу от г. Кызылорда, на правом берегу Сырдарьи. Мост через Сырдарью в село Шаган. Железнодорожная станция.

В 140 км севера от поселка Теренозек расположено Конысское нефтегазоконденсатное месторождение.

Население 
В 1999 году население села составляло 9408 человек (4708 мужчин и 4700 женщин). По данным переписи 2009 года в селе проживали 9132 человека (4604 мужчины и 4528 женщин).

На начало 2019 года, население села составило 7627 человек (4066 мужчин и 3561 женщина).

На 1 октября 2022 года, население села составило 11 567 человек (5891 мужчин и 5676 женщина).

Известные уроженцы 
 Байсултанов, Султан Магомедович (1947—2012) — советский и казахстанский оперный певец, народный артист Казахстана и Чечено-Ингушской АССР.
 Жумабаев, Абильмажин Жумабаевич (1929—2013) — советский казахский писатель и переводчик.
 Искакова, Женис Ермаганбетовна (1966) — казахстанская эстрадная певица, Заслуженный деятель Республики Казахстан.
 Кудерикожа Кошекулы

Галерея

Примечания 

Населённые пункты Сырдарьинского района (Кызылординская область)